Nostradamus — шестнадцатый студийный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest, вышедший в 2008 году. Заглавная песня была номинирована на награду «Лучшее метал исполнение» на 51-й церемонии Грэмми. Песня «Visions» также номинировалась на Грэмми в категории «Лучшее хард-рок исполнение».

Nostradamus — второй студийный альбом коллектива, записанный после возвращения вокалиста Роба Хэлфорда и последний с Кей Кей Даунингом до его ухода. Альбом вышел в формате двойного CD. Автором обложки выступил Марк Уилкинсон. На композицию «War» был снят видеоклип.

Альбом является концептуальным и строится на предсказаниях французского провидца Нострадамуса. Пластинка повествует о жизни и эпохе провидца. Первоначально речь идёт о предсказаниях Нострадамуса о будущем и конце света, за которые он терпит гонения. Позже, после его смерти, мир осознаёт, насколько он был прав. При записи были задействованы симфонические аранжировки и хор.

За эпичность и монументальность альбома некоторые музыкальные издания назвали альбом рок-оперой.

Список композиций 
Все песни с альбома были написаны Гленом Типтоном, Робом Хэлфордом и Кей Кей Даунингом.

Участники записи 
 Роб Хэлфорд — вокал;
 Кей Кей Даунинг — гитара, синтезаторная гитара;
 Гленн Типтон — гитара, синтезаторная гитара, бэк-вокал;
 Иэн Хилл — бас-гитара;
 Скотт Трэвис — ударные.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Judas Priest
Концептуальные альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Epic Records